Carlos Elias é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais